Adam Bielecki ist der Name folgender Personen:

* Adam Bielecki (Pfarrer), österreichischer Pfarrer und Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Adam Bielecki (Mathematiker) (1910–2003), polnischer Mathematiker
 Adam Bielecki (Bergsteiger) (* 1983), polnischer Bergsteiger